Lazaruskirche heißen Kirchengebäude, die nach dem biblischen Lazarus benannt sind.

Deutschland
 St. Lazarus (Berlin), am 13. April 1945 von Brandbomben getroffen und ausgebrannt. Das SED-Regime ließ die Ruine am 10. September 1949 sprengen.
 St. Lazarus (Bissingen)
 St. Lazarus (Lübeck)
 Siechenkapelle St. Lazarus (Neuruppin)

Frankreich
 Kathedrale von Autun
 St-Lazare d’Avallon
 St-Lazare de Bonnay
 St-Lazare du Mans
 St-Lazare de Marseille
 St-Lazare de Neuve-Maison
 St-Lazare de Nevers

Weitere
 Lazaruskirche (Breslau), Polen
 Lazaruskirche (Macao)
 Capella Sant Llàtzer (Barcelona), Spanien
 Lazarus-Kirche (Larnaka), Zypern

Siehe auch 
 Lazarkirche

Fußnoten  

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)